County Antrim, een graafschap van Noord-Ierland
Antrim (district), een district in dit graafschap
Antrim (stad in Noord-Ierland), een stad in dit district
Antrim (New Hampshire), een stad in de Verenigde Staten
Antrim County, een county in de staat Michigan, Verenigde Staten.